

Ольстер — місто, штат Нью-Йорк
 Ольстер Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія